Истошу́р — деревня в Юкаменском районе Удмуртии на реке Лема, в составе Пышкетского сельского поселения.

География 
Улицы деревни:
 Ключевая

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 31 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района